Штрайх () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Штрайх, Йоахим (1951—2022) — восточногерманский футболист.
 Штрайх, Иоганн (1891—1977) — немецкий военачальник времён Второй мировой войны, генерал-лейтенант (1943).
 Штрайх, Кристиан (род. 1965) — немецкий футболист и футбольный тренер.
 Штрайх, Лев Александрович (род. 1998) — российский пловец в ластах.
 Штрайх, Рита (1920—1987) — немецкая оперная певица.
 Штрайх, Соломон Яковлевич (1879—1957) — историк литературы.